Trois navires de la Marine royale néerlandaise ont reçu le nom de HNLMS Banckert :
 , un destroyer de classe Admiralen ;
 , une frégate de classe Kortenaer ;
 Ex-HMS Quilliam, un destroyer transféré dans la Marine royale néerlandaise et renommé Banckert.

Banckert